Mae Hong Son (ciutat)
 Aeroport de Mae Hong Son
 Districte de Mae Hong Son
 Província de Mae Hong Son
 Senyoria de Mae Hong Son, senyoria creada el 1874, depenent del regne de Chiang Mai que subsistí fins al 1892 quan passà a formar part de Tailàndia